La  saison de Dancing with the Stars (Raqs el Noujoum) est une émission de télévision diffusé sur MTV du  au . Elle est présentée par Wissam Breidy et Carla Haddad. Cette troisième édition est remportée par le chanteur franco-libanais Anthony Touma au côté de la danseuse Chloé Hourani.

Participants

Jury et Présentation 
L'émission est animée par :
 Wissam Breidy
 Carla Haddad

Les couples sont notés par :
 Mazen Kiwan
 Mira Samaha
 Rabih Nahas
 Darren Bennett

Couples 
Cette saison est composée de 13 couples formés d'une star et d'un danseur professionnel.

</center>

Notes et références 

Danse avec les stars (international)
Dancing with the Stars (Raqs el Noujoum)